Grand Prix Belgie 1953 (oficiálně XV Grand Prix de Belgique) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 21. června 1953. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1953 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod 

Poznámky

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1953
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1953